Тарде́лли (, ) — фамилия.
 Тарделли, Диего (род. 1985) — бразильский футболист.
 Тарделли, Марко (род. 1954) — итальянский футболист и тренер.